Beker van België 2017-18 (vrouwenvoetbal)
 Beker van België 2017-18 (mannenvoetbal)